Mănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mănești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Mănești (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova

 Mănești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș